wolny strzelec – osoba realizująca projekty na zlecenie
 Freelancer – komputerowa gra symulacyjna z 2003 roku

Zobacz też 
 Freelancers – amerykański dramat filmowy z 2012 roku